Norman Palma, né le  à León au Nicaragua, est un économiste et philosophe français.

Biographie

Norman Palma est Maître de Conférences à l'Université de Paris-Sorbonne diplômé en Économie, Philosophie, et Lettres.

En 1991, il est en poste à l'Institut libre d'étude des relations internationales. Il a également enseigné au Centre universitaire de Vincennes à Saint-Denis, à l'Université de Paris XII et a été intervenant à l'Institut de Formation Commerciale Permanente.

Ouvrages 
 Moment et processus, essai de compréhension de la dimension psycho-socio-historico-existentielle de "la Logique" de "l'Encyclopédie" de Hegel, Ediciones hispano-americanas, 1970, notice WorldCat.
 Soirée, dialogue, Bruxelles, 1972
 Het Marxisme en zijn Perspectief, dialogue, Bruxelles, 1973
 1993, La concurrence pure, principe moteur du Grand Marché Européen, Paris, 1990.
 Amérique Latine, Crise et Restructuration Sociale, Indigo Ediciones, Bogotá, 1991.
 Reflexiones sobre las destrucciones de las Indias, Indigo Ediciones, Bogotá, 1992.
 América Latina, Economía e Historicidad, Indigo Ediciones, Bogotá, 1994.
 Introduction à la théorie et à la philosophie du Droit, textes et documents, Université de Paris VIII, 1997.
 Réflexions sur l’union monétaire européenne, Analyse de la crise économique actuelle, Indigo Ediciones, Paris, 1998.
 Monothéisme et légitimation, Considérations éthiques sur la philosophie de la religion, Editions AZ, Paris, 2000.
 Introduction à la théorie économique, Tome I, Éditions AZ, Paris, 2001.
 Introduction à la théorie économique, Tome III, Éditions AZ, Paris, 2001.
 Du Mal Absolu et De l’Universalité du Crime, Considérations sur le génocide, Dialogue, Éditions AZ, Paris, 2002, notice BNF.
 Introduction à la théorie économique, Tome II, Editions AZ, Paris, 2003.
 , notice WorldCat.
 
 Historicidad y Sistema de Valores, Consideraciones sobre la razón teórica y sus contrariedades, Editorial Académica Española, Madrid, España, marzo, 2012
 Pourquoi Marx a-t-il échoué ?, Editions Perspectives Libres, 2014.
 Autopsie d'un désastre économique, Editions Perspectives Libres, 2014.
 La guerre des Amériques, Editions Perspectives Libres, 2015.
 Dieu et la Terre, Editions Perspectives Libres, 2016.
 Penser avec Aristote, Editions Perspectives Libres, 2017.
 Sous la dir. de Pierre-Yves Rougeyron,  Pourquoi combattre ?, Editions Perspectives Libres, Paris, Janvier 2019, .

Sources

Notes et références

Liens externes
 Atlantico, contributions.
  

Économiste français du XXe siècle
Professeur de l'université Paris-Sorbonne
Essayiste français du XXe siècle
Essayiste français du XXIe siècle
Naissance à León (Nicaragua)
Naissance en novembre 1940